Дълъг може да се отнася за:
 голяма дължина за разстояние
 продължителност във времето

Формата в женски род Дълга може да означава:
 село Дълга в община Куманово, Северна Македония;
 село Дълга в окръг Търнава, Словакия.